Ризванюк Любов Василівна — художній керівников народного художнього колективу ансамблю танцю «Барвінок» Ковельського палацу учнівської молоді імені Івана Франка, заслужений працівник культури України.
 Ризванюк Степан Олексійович (* 1939) — український перекладач, викладач, дипломат.

Примітки 

українські прізвища